Puppenruhe bezeichnet:
 die Entwicklung eines Insektes in der Puppe, siehe Puppe (Insekt)
 ein Kunstwerk in Berlin, siehe Menschenlandschaft Berlin